Список образовательных учреждений Калуги — информационный список средних, профессиональных, дошкольных и высших учебных заведений города Калуги.

Дошкольное образование 
На территории муниципального образования «Город Калуга» построено и функционирует 65 дошкольных образовательных учреждений.

Начальное, основное и среднее общее образование 

 Государственные общеобразовательные учреждения
В городе действует 51 муниципальное и государственное бюджетное общеобразовательное учреждение.

 Негосударственные общеобразовательные учреждения
 Школа на Воскресенской
 Частная школа «Радуга»
 Православная гимназия в г. Калуге

 Вечерние(сменные) общеобразовательные учреждения отсутствуют

 Школы-интернаты
 Государственная казённая общеобразовательная школа-интернат Калужской области «Лицей-интернат „Областной центр образования“» (Центр Диагностики и Профилактики Детской Наркомании)

 Специализированные общеобразовательные учреждения
Государственные специализированные (коррекционные) общеобразовательные учреждения города:
 Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 1 VII вида города Калуги
 Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 4 VIII вида
 Коррекционная общеобразовательная школа-интернат № 5 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (для воспитанников для слабослышащих и позднооглохших детей) им. Ф. А. Рау

Общее образование (дополнительное образование детей) 
 Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Белка»
 Детско-юношеский центр космического образования «Галактика»
 Дом художественного творчества детей «Гармония»
Детский технопарк «Кванториум»
 Дом детского творчества
 Центр дополнительного образования детей «Красная Звезда»
 Центр дополнительного образования детей «Радуга»
 Центр развития творчества детей и юношества «Созвездие»
 Студия эстрадной песни «Тонус-Арт»

Начальное (среднее) профессиональное образование 
Среднее профессиональное образование в Калуге:
 Калужский областной музыкальный колледж имени С. И. Танеева
 Калужский областной колледж культуры и искусств
 Калужский филиал Юридического колледжа российской секции Международной полицейской ассоциации
 Калужский индустриально-педагогический колледж
 Калужский базовый медицинский колледж
 Калужский колледж экономики и технологий
 Калужский технический колледж
 Калужское авиационное лётно-техническое училище (КАЛТУ)
 Калужский техникум электронных приборов
 Калужский коммунально-строительный техникум
 Калужский железнодорожный техникум — филиал МИИТ
 Калужский кадетский многопрофильный техникум имени А. Т. Карпова
 Калужский колледж сервиса и дизайна

Высшее образование 
В городе действуют следующие учебные заведения высшего образования (вузы):
 Калужский государственный университет имени К. Э. Циолковского (КГУ им. К. Э. Циолковского).
 Калужский филиал МГТУ им. Н. Э. Баумана.
 Калужский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (КФ РАНХиГС)
 Калужский филиал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.
 Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета (КИ МГЭУ; ранее – КФ МГЭИ).
 Калужская православная духовная семинария Калужской епархии РПЦ
 Калужский филиал Российского государственного аграрного университета (КФ РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева)
 Калужский институт (филиал) Всероссийский государственный университет юстиции Министерства юстиции Российской Федерации (КФ ВГУЮ МЮ РФ)
 Частное образовательное учреждение высшего образования «Институт управления, бизнеса и технологий»
 Калужский филиал Института международного права и экономики имени А. С. Грибоедова

Дополнительное профессиональное образование 
В Калуге также широко представлены учреждения дополнительного профессионального образования — это образовательные учреждения обучающие специалистов и рабочие кадры на базе начального, среднего, высшего, послевузовского образования в целях повышения их профессиональных знаний, совершенствования деловых качеств, либо для переквалификации, что даст возможность при необходимости сменить сферу деятельности.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Образование в Калуге